Bicol (taal); een in de Filipijnen gesproken Austronesische taal
Bicol Region; een Filipijnse regio 
Bicol (rivier); een rivier op het Filipijnse eiland Luzon
Bicol schiereiland; een schiereiland op het Filipijnse eiland Luzon